Кальвин () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Кальвин, Жан (1509—1564) — французский богослов, реформатор церкви, основатель кальвинизма.
 Кальвин, Мелвин (1911—1997) — американский биохимик, член Национальной академии наук в Вашингтоне.
 Гней Домиций Кальвин — римский консул, сторонник Цезаря и Октавиана.
 См. также 
 Кальвин тер — пересадочный узел Будапештского метрополитена.
 Кальви